Tigres de Ciego de Ávila est un club cubain de baseball évoluant en championnat de Cuba de baseball. Fondé en 1977, le club basé à Ciego de Ávila, dispute ses matchs à domicile à l'Estadio José Ramón Cepero, enceinte de 13 000 places assises.

Histoire 

Le palmarès des Tigres est encore vierge. La meilleure saison est celle jouée en 2008-2009. Après avoir survolé le groupe C avec 64 victoires pour 26 défaites, Ciego de Ávila écarte sèchement (4-0) les Sabuesos de Holguín en quarts de finale avant d'être éliminé en demi-finales par les Naranjas de Villa Clara (4-1).

Saison par saison

Liens externes 
  Classements des saisons passées, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.
  Résultats en 2009-2010, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.

Club de baseball à Cuba
Club sportif fondé en 1977